Antonio Caprioli ist der Name folgender Personen:

* Antonio Caprioli (Komponist) (15./16. Jahrhundert), italienischer Renaissance-Komponist
 Antonio Caprioli (Fußballspieler) (1931–1990), italienischer Fußballspieler und -trainer